Вустер (округ, Массачусетс)
Вустер (округ, Меріленд)

Див. також 
Вустершир, Англія